Mabulatrichus är ett släkte av kvalster. Mabulatrichus ingår i familjen Zetomotrichidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Mabulatrichus